Пето Световно първенство по волейбол за мъже се провежда от 12 октомври до 26 октомври 1962 година в СССР. Участват 21 отбора. Шампион за четвърти път става отборът на СССР.

Участници

Система на провеждане 
21 отбора са разделени на 5 групи. Първите два отбора от всяка група се класират за финалния етап, където по кръгова система се разпределят местата от 1-во до 10-о, като се зачитат резултатите от първия етап. Местата от 11 до 20-о също се разиграват по същата система, но там участват отборите заели вторите и третите места в групите в първия кръг.

Първи етап

Група А (Рига) 

 13 октомври: Югославия – Финландия 3:0 (15:6, 15:0, 15:11); Бразилия – Австрия 3:0.
 14 октомври: Финландия – Австрия 3:0 (16:14, 15:8, 15:9); Югославия – Бразилия 3:0 (15:10, 15:9, 12:15, 15:9).
 15 октомври: Югославия – Австрия 3:0 (15:3, 15:6, 15:2); Бразилия – Финландия 3:0 (15:11, 15:5, 15:11).

Група В (Ленинград) 

 12 октомври: Румъния – Белгия 3:0 (15:3, 15:4, 15:4); Унгария – КНДР 3:1 (15:3, 11:15, 15:8, 15:10).
 13 октомври: Унгария – Италия 3:1 (15:11, 15:4, 14:16, 15:6); КНДР – Белгия 3:0 (15:2, 15:1, 15:8).
 14 октомври: Италия – Белгия 3:0; Румъния – КНДР 3:1.
 15 октомври: Унгария – Белгия 3:1 (11:15, 15:5, 15:7, 15:1); Румъния – Италия 3:0 (15:10, 15:8, 15:0).
 16 октомври: КНДР – Италия 3:0 (15:13, 15:11, 15:8); Румъния – Унгария 3:2 (12:15 8:15, 16:14, 15:4, 15:6).

Група С (Киев) 

 13 октомври: Япония – Албания 3:0 (15:4, 15:5, 15:10); Полша – ГДР 3:1 (20:18, 11:15, 19:17, 15:4).
 15 октомври: ГДР – Албания 3:0 (15:8, 15:11, 15:8); Япония – Полша 3:1.
 16 октомври: Япония – ГДР 3:0; Полша – Албания 3:0.

Група D (Москва) 

 12 октомври: СССР – Тунис 3:0 (15:11, 15:1, 15:2).
 13 октомври: СССР – Холандия 3:0 (15:0, 15:4, 15:6); Китай – Тунис 3:0 (15:7, 15:5, 15:4).
 14 октомври: Китай – Холандия 3:1 (15:9, 15:7, 12:15, 15:10).
 15 октомври: СССР – Китай 3:0 (15:6, 15:13, 16:14).
 16 октомври: Холандия – Тунис 3:0 (15:3, 15:9, 15:3)

Група Е (Москва) 

 12 октомври: Монголия – Израел 3:1 (16:14, 15:13, 13:15, 15:8).
 13 октомври: Чехословакия – България 3:1 (14:16, 15:12, 15:6, 15:10).
 14 октомври: Чехословакия – Израел 3:0 (15:4, 15:3, 15:7).
 15 октомври: България – Монголия 3:0 (15:4, 15:3, 15:5).
 16 октомври: Чехословакия – Монголия 3:0 (15:2, 15:1, 15:7); България – Израел 3:0 (15:3, 15:3, 15:4).

|== Квалификационен кръг 11 – 20 място (Киев) ==
 18 – 26 октомври
С курсив са написани резултатите от мачовете от первия етап, впоследствие зачитащи се в следващия кръг.

 Тунис е изключен от числото на участниците в първенството след третия квалификационен кръг за отказ да играе с Израел. В оставащите срещи му се зачитат загуби с резултат 0:3 без добавяне на точки (в малък шрифт).

 18 октомври: Италия – Финландия 3:1 (12:15, 15:5, 15:7, 15:11); КНДР – Монголия 3:0 (15:5, 15:1, 15:13); Албания – Тунис 3:0 (15:3, 15:11, 15:8); Холандия – Австрия 3:0 (15:0, 15:9, 15:3); ГДР – Израел 3:0 (15:3, 15:5, 15:8).
 19 октомври: Тунис – Австрия 3:0 (15:13, 15:8, 15:8); ГДР – КНДР 3:1 (16:14, 11:15, 15:13, 15:13); Холандия – Италия 3:1 (15:5, 15:10, 13:15, 15:12); Монголия – Финландия 3:1 (15:12, 9:15, 15:8, 15:11); Израел – Албания 3:2.
 20 октомври: ГДР – Финландия 3:0 (15:1, 15:9, 15:7); Холандия – Монголия 3:1 (15:5, 10:15, 15:2, 15:13); Италия – Австрия 3:0; КНДР – Албания 3:1; Израел – Тунис 3:0 (+:-).
 21 октомври: КНДР – Израел 3:2; Албания – Финландия 3:1 (15:8, 15:13, 10:15, 15:12); ГДР – Холандия 3:1 (15:10, 11:15, 16:14, 15:5); Монголия – Австрия 3:1; Италия – Тунис 3:0 (+:-).
 23 октомври: ГДР – Австрия 3:0 (15:3, 15:0, 15:0); Израел – Финландия 3:0 (17:15, 15:8, 15:6); Холандия – Албания 3:0 (15:12, 15:5, 17:15); Италия – Монголия 3:0; КНДР – Тунис 3:0 (+:-).
 24 октомври: Албания – Австрия 3:0 (15:4, 15:5, 15:2); КНДР – Финландия 3:1 (15:5, 15:6, 9:15, 15:13); Холандия – Израел 3:1 (12:15, 15:8, 15:6, 15:11); ГДР – Италия 3:1 (15:11, 13:15, 15:6, 15:8); Монголия – Тунис 3:0 (+:-).
 25 октомври: ГДР – Монголия 3:0; Италия – Албания 3:1; Израел – Австрия 3:0; Холандия – КНДР 3:1 (15:10, 15:7, 10:15, 15:11); Финландия – Тунис 3:0 (+:-).
 26 октомври: Албания – Монголия 3:0; КНДР – Австрия 3:0; Израел – Италия 3:1; Холандия – Финландия 3:0 (15:4, 15:10, 15:5); ГДР – Тунис 3:0 (+:-).

Финален етап (Москва) 
С курсив са отделени резултатите от мачовете от първия етап, зачитащи се във финалния.

 18 октомври: Полша – Югославия 3:0 (15:5, 15:8, 15:4); Чехословакия – Бразилия 3:2 (9:15, 15:7, 15:11, 8:15, 15:10); СССР – Япония 3:2 (10:15, 15:3, 15:10, 14:16, 151); Румъния – Китай 3:2 (9:15, 15:17, 15:8, 15:3, 15:4); България – Унгария 3:2 (15:7, 5:15, 15:11, 5:15, 15:12).
 19 октомври: Китай – България 3:2 (7:15, 15:13, 11:15, 17:15, 15:5); Япония – Югославия 3:2 (15:5, 9:15, 12:15, 15:9, 15:1); Унгария – Бразилия 3:1 (5:15, 15:6, 15:4, 15:13); Чехословакия – Полша 3:2 (14:16, 12:15, 15:9, 15:7, 16:14); СССР – Румъния 3:1 (15:17, 15:8, 15:6, 15:11).
 20 октомври: Унгария – Полша 3:1 (11:15, 15:13, 15:13, 15:11); СССР – Югославия 3:1 (15:9, 15:13, 10:15, 15:13); България – Румъния 3:2 (11:15, 19:17, 13:15, 15:12, 16:14); Чехословакия – Япония 3:0 (18:16, 15:12, 17:15); Китай – Бразилия 3:1 (15:9, 15:9, 13:15, 12:15, 15:9).
 21 октомври: Япония – Унгария 3:2 (12:15, 6:15, 15:9, 15:11, 15:7); Полша – Китай 3:0 (18:16, 16:14, 15:8); Румъния – Бразилия 3:0 (15:6, 15:11, 15:11); СССР – България 3:0 (15:12, 18:16, 15:10); Чехословакия – Югославия 3:1 (15:3, 15:1, 5:15, 15:9).
 23 октомври: Румъния – Полша 3:0 (15:8, 15:10, 17:15); Югославия – Унгария 3:1 (15:9, 14:16, 15:12, 15:13); Китай – Япония 3:2 (15:6, 11:15, 15:3, 6:15, 15:6); България – Бразилия 3:1 (15:11, 15:9, 7:15, 15:8); СССР – Чехословакия 3:0 (15:8, 15:13, 15:9).
 24 октомври: Югославия – Китай 3:1 (15:10, 11:15, 16:14, 15:10); Япония – Румъния 3:2 (15:11, 4:15, 12:15, 15:3, 15:7); СССР – Бразилия 3:0 (15:4, 15:3, 15:12); Чехословакия – Унгария 3:2 (10:15, 15:11, 15:2, 7:15, 15:2); България – Полша 3:2 (15:9, 13:15, 16:18, 15:11, 15:10).
 25 октомври: България – Япония 3:1 (14:16, 17:15, 15:5, 15:8); СССР – Унгария 3:0 (15:10, 15:8, 15:6); Полша – Бразилия 3:0 (15:8, 15:3, 15:8); Чехословакия – Китай 3:1 (15:10, 15:5, 10:15, 15:13); Румъния – Югославия 3:2 (12:15 15:11, 15:8, 8:15, 15:4).
 26 октомври: Япония – Бразилия 3:1 (15:3, 15:10, 7:15, 15:12); България – Югославия 3:2 (15:11, 16:14, 13:15, 14:16, 15:12); Унгария – Китай 3:1 (8:15, 15:6, 15:5, 15:12); Румъния – Чехословакия 3:1 (10:15, 15:11, 15:13, 15:12); СССР – Полша 3:2 (10:15, 15:9, 15:4, 14:16, 15:7).

Крайно класиране

Медалистите 
  СССР: Николай Буробин, Георгий Мондзолевский, Юрий Чесноков, Геннадий Гайковой, Юрий Венгеровский, Виталий Коваленко, Иван Бугаенков, Юрий Поярков, Дмитрий Воскобойников, Ян Лабуцкас, Анатолий Цирков, Едуард Сибиряков. Главен треньор – Гиви Ахвледиани.

  Чехословакия: Богумил Голиан, Зденек Гумгал, Пьотр Коп, Антонин Коваржик, Вацлав Кржиж, Йозеф Мусил, Карел Паулус, Павел Шенк, Вацлав Шмидл, Йозеф Шорм, Йозеф Столаржик, Ладислав Томан. Главен треньор – Йозеф Козак.

  Румъния: Николае Барбуце, Габриел Черебетиу, Михай Чезан, Георге Корбяну, Михай Косте, Едуард Дерзеи, Аурел Дрэган, Михай Григоровичи, Георге Фиерару, Кайус Микулеску, Хорациу Николау, Давиле Плокон. Главен треньор – Николае Сотир.

Източници 
 Архив на волейболните резултати 
 Волейбол. Энциклопедия / Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. – Томск: Компания „Янсон“, 2001.
 Медалисти от световните първенства 

Световни първенства по волейбол
Спорт в СССР
Спорт в Санкт Петербург
Спорт в Киев
Спорт в Москва
Спорт в Рига